

Населені пункти та їхні частини
 Віснювек — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Віснювек — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Віснювек — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Віснювек — частина села Хотча-Дольна в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Віснювек — частина села Філіпув-Другий в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Віснювек — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки